Czarne Błota – dolina
 Czarne Błota – szczyt w Gorcach